Le guépard est un félin, le plus rapide des mammifères connus dont : 
 Le guépard asiatique, une sous-espèce de guépards,
 Le guépard royal, parfois considéré comme une sous-espèce.
Le guépard géant d'Eurasie est une espèce de félin qui s'est éteinte durant la fin de la dernière glaciation.

Culture 
 Le Guépard (Il Gattopardo) est l'unique roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, paru après sa mort en 1958. 
 Le Guépard est un film de Luchino Visconti sorti  en 1963, adaptation du roman ci-dessus.
 Le Guépard de Shangri-La est un film chinois sorti en 2009.

Navires  
 Le Guépard est un type de bateau construit par Étienne Riguidel.
 Le Guépard est un navire-école de la Marine française.
 Le Guépard est un ancien contre-torpilleur de la Marine française, ayant donné son nom à la classe Guépard

Aéronefs
 Le H160M Guépard est la version militaire de l'hélicoptère Airbus Helicopters H160.
 Le CE-43 « Guépard » est un avion français des années 1970.

Autres
 Guépard est un taureau de la manade Cuillé, élu Biòu d'or en 2010.
 Flakpanzer Gepard : véhicule militaire anti-aérien.